743